De Bolwaterstraat is een straat in Q4, een wijk in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in westelijke richting van het Nolensplein tot aan de Maaskade. Aan de zuidzijde komen hier twee straatjes op uit, vanuit westelijke richting eerst de Lichtenberg en het Bergstraatje.

Geschiedenis 
De Bolwaterstraat kwam tot stand na de slechting van de Vestingwerken van Venlo. Tot dat moment liep aan de noordelijke stadswal een gracht, de Helbeek, die tijdens de slechting werd gedempt. Aan de Maaszijde liep deze gracht uit in de Broèzer, waar het grachtwater bruisend (Venloos: broèze) in de Maas stroomde.
Tussen 1875 en 1940 lag aan deze straat een gasfabriek, die was verbonden met een grote gasketel op het Nolensplein. Dit Nolensplein wordt overigens in de volksmond nog steeds gaasplein genoemd.

Naamgeving 
De straat is vernoemd naar een historische stadsfiguur, die volgens de overlevering tijdens het Beleg van Venlo (1511) een op de stadswallen klom om mee te vechten met de in de stad gelegerde soldaten. De naam van deze vrouw was aanvankelijk niet overgeleverd, maar kreeg in 1843 door Lambert Keuller de naam Gertruid Bolwater toegedicht.

Beeld 
Ook is er in 2009 een sculptuur gemaakt, die deze stadsfiguur moet uitbeelden. Het beeld heeft de naam confettimeisje meegekregen, omdat het de bedoeling is dat passanten kauwgom op het beeld kunnen plakken. In 2012 is het beeld verhuisd vanuit de stadsbibliotheek naar een locatie aan de Bolwaterstraat.

Externe links 
 Overzicht gerelateerde onderwerpen over de Bolwaterstraat

Zie ook 
 Q4
 Vestingwerken van Venlo

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo